Келар - завідувач монастирським столом, комори з їстівними припасами та їх відпуском на монастирську кухню.
 Келар Степан Пилипович (*6 жовтня 1939, Марамонівка, Молдова) — український поет і перекладач
 Войцех Келар — скульптор і будівничий у Львові